Семсейит — редкий минерал из класса сульфосолей, открыт в 1881 году в Бая-Сприе (Марамуреш, Румыния). Назван в честь венгерского аристократа Андора фон Семсее (1833—1923), увлекавшегося минералогией, в честь которого получил название минерал андорит.

Кристаллография

Оптические свойства

Формы выделения 
Семсейит образует розетки и сферолитоподобные агрегаты кристаллов стально-серого цвета с металлическим блеском (многие из кристаллов в агрегатах скручены). Крайне редко попадаются отдельные мелкие кристаллы короткопризматического или таблитчатого габитуса.

Образование 
Семсейит формируется в среднетемпературных гидротермальных жилах. С минералом часто ассоциируют сфалерит, кварц, галенит, сидерит.

Химический состав

Месторождения 
Месторождений семсейита очень немного. Лучшие образцы минерала добываются в Бая-Сприе (Марамуреш, Румыния) — месте его первого обнаружения. В России встречается на Алтае и в Якутии. Также семсейит встречается в Шотландии, Франции и Турции.

Литература 
 Krenner (1881), Ak. Magyar Értes: 15: 111.
 Krenner (1881), Ungarischer Revue: 367.
 Krenner (1883), Zs. Kr.: 8: 532.
 Finály and Koch (1929), Mineralogical Magazine: 22: 179.
 Palache, Charles, Harry Berman & Clifford Frondel (1944), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana Yale University 1837—1892, Volume I: Elements, Sulfides, Sulfosalts, Oxides. John Wiley and Sons, Inc., New York. 7th edition, revised and enlarged: 466—468.
 Acta Crystallographic (1974): B30: 2935.

Ссылки 
 http://wiki.web.ru/wiki/Семсейит
 http://webmineral.com/data/Semseyite.shtml
 http://www.mindat.org/min-3616.html
 http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Semseyite

Сульфосоли (минералы)
Минералы моноклинной сингонии
Минералы свинца
Минералы сурьмы